Şehr-i Hüzün () — второй студийный альбом турецкой рок-группы maNga, выпущен в апреле 2009 года лейблом Sony Music Entertainment. Альбом занял 36-е место в турецком хит-параде.

Информация об альбоме 
Диск записан в традиционном для группы стиле ню-метал с элементами анатолийской и турецкой народной музыки.

«Beni Benimle Bırak», «Dünyanın Sonunda Doğmuşum» и «Her Aşk Ölümü Tadacak» стали популярными в Турции синглами ещё за 2 месяца до выхода альбома. Композиции «Şehr-i Hüzün», «Gecenin Ritmi» и «Kaçamak Faslı» являются инструментальными, причём в заглавной композиции обыгрываются мелодии других песен альбома.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы на турецком языке
Альбомы Турции